Babka je poljski kolač od dizanog tijesta. Sam naziv kolača dolazi od poljske i bjelosruske riječi "babka" za baku. Tradicionalno se jede na Uskrs. Većinom je punjen raznim voćem, ali u novije vrijeme i sirom ili čokoladom.

Slastice
Poljska kultura